Hugh Poland ist der Name folgender Personen:

* Hugh Poland (Politiker) (1868–1938), neuseeländischer Politiker
 Hugh Poland (Baseballspieler) (1910–1984), US-amerikanischer Baseballspieler